Князь Иван Львович Клубков-Мосальский (ум. после 1640) — московский дворянин и воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного, Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Смутное время и Михаила Фёдоровича.

Биография 
Сын князя Льва Ивановича Клубкова-Мосальского. Имел брата князя Василия Львовича.

Московский дворянин, в Боярском списке 1577 года записан с пометой «изменил». В 1598 году в числе дворян московских подписался на грамоте об избрании царём Бориса Годунова. Сторонник Лжедмитрия I, в июне 1607 года в Ряжске принёс повинную и был прощён. По челобитью боярина и дворецкого князя Василия Михайловича Рубца Мосальского с братией и племянниками, расписался на грамоте королю Сигизмунду III с просьбой утвердить за ними их прежнюю вотчину — город Мосальск с волостями, на что получают подтвердительную грамоту (5 декабря 1610).

Воевода в Серпухове (1615—1618). В марте 1616 года указано ему быть в Украинном разряде, идти из Серпухова на сход с князем Фёдором Фёдоровичем Куракиным, оберегать от набега татар. В 1617 году указано ему быть на сходе с князем Иваном Хованским. Воевода в Кашире (1619—1621), на Курмыше (1623—1625). Обедал у царя Михаила Фёдоровича (12 июля, 16 августа 1627 и 12 июля 1628). Воевода в Галиче (1629—1631 и 1633). В Боярской книге упомянут московским дворянином (1627—1640).

Владел поместьями и вотчинами в Мосальском и Вологодском уездах.

Имел сына стольника князя Фёдора Ивановича (ум. после 1640).

Примечания

Литература 
 
 Дворцовые разряды. Т. 1. // Временник общества истории и древностей. 1849 г. Кн. 3.

Иван Львович
Дворяне московские
Воеводы Серпухова
Воеводы Каширы
Воеводы Курмыша
Воеводы Галича